Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Nuno Borges e Francisco Cabral hanno sconfitto Maximilian Neuchrist e Michail Pervolarakis con il punteggio di 7–5, 6–7(5–7), [10–8].

Teste di serie 

  Alexander Erler  /  Lucas Miedler (quarti di finale)
  Jeevan Nedunchezhiyan /  Gonçalo Oliveira (primo turno)

  Sriram Balaji /  Divij Sharan (semifinale) 
  Arjun Kadhe /  Ramkumar Ramanathan (semifinale)

Wildcard 

  Omar Ahmed /  Saud Alhogbani (primo turno, ritirati)
  Iván Marrero Curbelo /  Yusuf Qaed (primo turno)

  Abdulkarim Abdulnabi /  Hasan Abdulnabi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bahrain Ministry Of Interior Tennis Challenger 2021